Crutch steht für
 Crutch Peaks, Berge der Südlichen Shetlandinseln
 The Crutch, Gebirgspass auf Südgeorgien
 Fakir’s Crutch, Spazierstock